40-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 29 октября по 7 ноября 2010 года озере Карапиро близ Гамильтона.

Призёры

Мужчины

Распределение наград

Примечания

Ссылки 

 Official website
 Linked website
 Rowing In New Zealand & Rowing Championships 2010 on Te Ara Encyclopaedia of New Zealand
 News article at New Zealand Herald website
 News article at Stuff (Fairfax Media) website
  World Rowing Championships 2010: Team GB pick up sculling golds

Гамильтон (Новая Зеландия)
Октябрь 2010 года
Ноябрь 2010 года